Amphoe Prasat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Prasat grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Mueang Surin, Lamduan, Sangkha, Kap Choeng und Phanom Dong Rak in der Provinz Surin, sowie an die Amphoe Ban Kruat, Prakhon Chai, Phlapphla Chai und Krasang der Provinz Buriram.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Landkreises Prasat war ursprünglich Teil des Amphoe Mueang Surin. Am 4. März 1938 wurden die sieben Tambon Kang Aen, Bakdai, Ta Bao, Prue, Thung Mon, Phlai und Thamo abgetrennt, daraus wurde der Landkreis Prasat eingerichtet.

Sehenswürdigkeiten 
 Prasat Ban Phlai – Ruinen eines Khmer-Tempels
 Prasat Ban Phluang – Ruinen eines Khmer-Tempels

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Prasat ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 241 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kantuatramuan (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Kantuatramuan.
 Kang Aen (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Kang Aen.
 Nikhon Prasat (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Prue.

Außerdem gibt es 17 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Kang Aen (Thai: )
 Thamo (Thai: )
 Phlai (Thai: )
 Prue (Thai: )
 Thung Mon (Thai: )
 Ta Bao (Thai: )
 Nong Yai (Thai: )
 Khok Yang (Thai: )
 Khok Sa-at (Thai: )
 Ban Sai (Thai: )
 Chok Na Sam (Thai: )
 Chuea Phloeng (Thai: )
 Prasat Thanong (Thai: )
 Tani (Thai: )
 Ban Phluang (Thai: )
 Samut (Thai: )
 Prathat Bu (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 

 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Prasat von amphoe.com (in Thai)

Prasat